La reina del sur può riferirsi a:
La reina del sur – romanzo dello scrittore spagnolo Arturo Pérez-Reverte;
La reina del sur – telenovela messicana tratta dall'omonimo romanzo di Arturo Pérez-Reverte;
La reina del sur – album della band messicana Los Tigres del Norte;